Березнеговатое — название населённых пунктов.

 Березнеговатое — посёлок городского типа в Николаевской области Украины.
 Березнеговатое — село в Компанеевском районе Кировоградской области Украины.
 Березнеговатое — посёлок в Березнеговатском районе Николаевской области Украины.